NGC 4387 (другие обозначения — UGC 7517, MCG 2-32-39, ZWG 70.65, VCC 828, PGC 40562) — эллиптическая галактика (E) в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4387
Дева (созвездие)